Безо́тосний (іноді Безото́сний) — українське прізвище.

Відомі носії 

 Безотосний Віктор Михайлович — український історик.
 Безотосний Дмитро Олександрович — український футболіст.

Українські прізвища